Рудгерус Йоханес Мартинус ван Нистелрой () е бивш холандски футболист, нападател. Роден е на 1 юли 1976 г. в град Ос, Северен Брабант, Холандия. Изиграл е 70 мача и е вкарал 35 гола за националния отбор по футбол на Холандия. Рууд се доказва като един от най-добрите нападатели в света по време на престоя си в Манчестър Юнайтед и по-късно в Реал Мадрид. В Испания го наричат „Рууд ван „Гол“ Нистелрой“.

Клубна кариера

Ранни години 
Ван Нистелрой започва своята кариера като полузащитник в холандския втородивизионен клуб Ден Бош, но е продаден на СК Хееренвеен през 1997 г. Треньорът му го съветва да се учи от Денис Бергкамп в Аякс Амстердам, и Нистелрой изминава километри само за да гледа как играе сънародникът му на живо. През 1998 г., на 22-рия си рожден ден, е закупен от ПСВ Айндховен за 4,2 милиона лири, което е рекорд за трансфер между два холандски клуба.

Ван Нистелрой отбелязва 31 гола в 34 мача през първия си сезон в ПСВ (Айндховен) и е избран за играч на годината в Холандия. През втория сезон той вкарва още 29 гола.

 Тежка контузия

Манчестър Юнайтед прави опит да закупи ван Нистелрой през 2000 г., но точно тогава той получава тежка контузия на коляното – скъсване на кръстни връзки. Той претърпява операция в САЩ и повече от година след това, на 1 юли 2001 г., все пак е продаден за 19 милиона лири и най-после заиграва за английския гранд.

Манчестър Юнайтед 
През първия си сезон в Манчестър Юнайтед Рууд играе в 32 мача и вкарва 23 гола. Той отбелязва 10 гола в Шампионската лига и е обявен за Футболист №1 в Англия през 2003 г.

Ван Нистелрой играе за националния отбор на Нидерландия на Евро 2004. По време на мача с отбора на Германия той вкарва красив гол с акробатично воле, с който запушва устата на критиците си и изпраща Нидерландия в следващата фаза на първенството. Той си поделя първенството по отбелязани голове в групите със сензацията Уейн Руни, който също играе в Манчестър Юнайтед.

Рууд отбеляза своя 100-тен и 101-ви гол за клуба срещу Евертън на Гудисън Парк на 7 февруари 2004 г.

Реал Мадрид 
На 28 юли 2006 г. Рууд е купен в испанския гранд Реал Мадрид след спор с Алекс Фъргюсън като за него кралският клуб плаща сумата от 24 млн. евро. Там изиграва важна роля за тима в първенството на Испания и отново играе в един отбор с бившия си колега от Манчестър Юнайтед, Дейвид Бекъм. Получава статут на титуляр и вкара важни голове. Един от тях срещу Динамо Киев за КЕШ посвещава на новородената си дъщеря. На 17 юни 2007 г. става шампион на Испания с Реал Мадрид. През сезон 2006 – 2007 ван Нистелрой отбелязва 25 гола в Ла лига, но не му достига 1 гол за да спечели Златната обувка. Преди него е италианецът Франческо Тоти с 26 гола.

Хамбургер ШФ 
В края на януари 2010 г. ван Нистелрой преминава в Хамбургер ШФ, където подписва договор до 2011 г. Въпреки че има още половин година договор с Реал, испанците го пускат без трансферна сума, за да спестят парите от заплатата му.

Малага 
На 2 юни 2011 г. Малага официално обявява Нистелрой за свой играч. Той е първото „звездно“ попълниние в селекцията на Малага, чийто нов собственик иска мащабна селекция която да утвърди отбора като един от най-добрите в Испания. След края на сезон 2011 – 2012 ван Нистелрой прекратява своята кариера като професионален футболист.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Лига Европа
2Други турнири включват Суперкупа на Холандия, Къмюнити Шийлд и Суперкупа на Испания

Национален отбор

Голов коефициент

Отличия

ПСВ 
  Ередивиси – 2 (2000, 2001)
  Суперкупа на Холандия – 2 (1998, 2000)

Манчестър Юнайтед 
  Английска висша лига – 1 (2003)
  ФА Къп – 1 (2004)
  Купа на лигата – 1 (2006)
  Къмюнити Шийлд – 1 (2003)

Реал Мадрид 
  Примера Дивисион – 2 (2007, 2008)
  Суперкупа на Испания – 1 (2008)

Интересно 
Руд Ван Нистелрой е роден на една дата с друг именит холандски нападател Патрик Клуиверт (1 юли 1976). Двамата обаче рядко играят заедно на върха на атаката в Холандския национален отбор.

Външни препратки 
 Профил в Transfermarkt
 Статистика за кариерата му
 Профил в сайта на Уефа

Източници 

Нидерландски футболисти
Футболисти на Манчестър Юнайтед
Футболисти на Реал Мадрид
Футболисти на Хамбургер ШФ
Футболисти на ПСВ Айндховен
ФИФА 100